Sherburn hace referencia a:

 Sherburn (Durham), Inglaterra
 Sherburn (Minnesota), Estados Unidos
 Sherburn (Yorkshire del Norte), Inglaterra
 Sherburn in Elmet, Yorkshire del Norte, Inglaterra